

Млодув — село в гміні Північна-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Млодув — село в гміні Любачів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства